2 miejscowości w Polsce: 
 Gortatowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Brodnica 
 Gortatowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Swarzędz